Stefán Jónsson oder Stefan Jonsson ist der Name folgender Personen:

* Stefán Jónsson (Bischof) († 1518), isländischer Bischof
 Stefán Jónsson (Wasserballspieler) (1918–2011), isländischer Wasserballspieler
 Stefán Jónsson (Handballspieler) (* 1944), isländischer Handballspieler
 Stefán Jónsson (Schauspieler) (* 1964), isländischer Schauspieler
 Stefan Jonsson (* 1964), schwedischer Bandyspieler und -trainer